Сильве́стр Игбу́н (; 8 сентября 1990, Лагос, Нигерия), также известный как Слай () — нигерийский футболист, крайний полузащитник и нападающий.

Биография 
Играл в системе «Мидтьюлланна». За взрослую команду дебютировал 26 апреля 2010 года в матче 29-го тура чемпионата Дании 2009/10 против «Раннерса». Первый гол за клуб забил 7 августа 2010 года в матче 4-го тура чемпионата Дании 2010/11 против «Эсбьерга». В сезоне 2014/15 стал чемпионом Дании.

13 июля 2015 года перешёл в российский клуб «Уфа». В сезоне 2015/16 сыграл 25 матчей и забил 4 гола в чемпионате. В сезоне 2016/17 сыграл 24 матча и забил 3 гола в чемпионате. В сезоне 2017/18 сыграл 26 матчей и забил 7 голов в чемпионате. В сезоне 2018/19 сыграл 27 матчей и забил 9 голов в чемпионате. В том сезоне стал лучшим бомбардиром клуба. 2 сентября 2019 года на правах аренды до конца сезона 2019/20 перешёл в московское «Динамо». В августе 2020 года клуб выкупил контракт, подписав двухлетнее соглашение. В апреле 2021 года сообщалось об уходе Игбуна, однако он остался и покинул клуб только в начале 2022 года. 20 февраля 2022 года перешёл в «Нижний Новгород», за который сыграл только один матч, выйдя 26 февраля на 74-й минуте домашнего матча с «Уралом» (1:0). 15 марта, воспользовавшись разрешением ФИФА, приостановил действие контракта и вскоре покинул клуб. Несколько месяцев был без клуба, а в сентябре 2022 года перешёл в клуб Индийской суперлиги «Норт-Ист Юнайтед». Дебютировал в сезоне 2022/23en 20 октября, выйдя на замену на 71-й минуте в матче против «Ист Бенгал» (1:3).

Достижения 
 «Мидтьюлланн»
 Чемпион Дании: 2014/15

Клубная статистика

Матчи и голы за сборную 

Итого: 6 матчей / 0 голов; 3 победы, 2 ничьих, 1 поражение.

Примечания 

Футболисты Нигерии
Игроки сборной Нигерии по футболу
Игроки ФК «Мидтьюлланн»
Игроки ФК «Уфа»
Игроки ФК «Динамо» Москва
Игроки ФК «Пари Нижний Новгород»
Игроки ФК «Норт-Ист Юнайтед»